Suleika, Zuleika, Zuleikha oder Zulaika bezeichnet
 die Frau des Potifar bei Firdausi, Dschāmi u. a. in der Josefsgeschichte und im Koran
 ein Buch des West-östlichen Divan, vertont von Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Schubert, Bernhard Stavenhagen, Walther Prokop
 (563) Suleika, einen Asteroiden
 Suleika (Spiel), ein Brettspiel von Dominique Ehrhard
 Künstlername von Maud Arizona, die als „tätowierte Dame“ auftrat

als Werktitel:
 ein Theaterstück von Franz Hochegger (1845)
 eine Tragödie von Giovanni Daneo (1856)
 ein Gedicht von Marianne von Willemer
 einen Abschnitt mit 15 Gedichten in der Gedichtsammlung Die Lieder des Mirza-Schaffy (1851)
 ein Chanson von Jacqueline Boyer